Berkeyden

 Gerrit Berckheyde, (1630-1693), peintre hollandais. 
 Job Berckheyde, (1628-1698), peintre hollandais, frère du précédent.

Berkeyden